Арт Лафлер (; 9 вересня 1943 — 17 листопада 2021) — американський актор.

Біографія 
Арт Лафлер народився 9 вересня 1943 року в місті Гері, штат Індіана. Відомий ролями у таких фільмах, як «Кобра» (1986), «Поле його мрії» (1989), «Меверік» (1994).

Фільмографія 

Peanut Butter

Посилання 
 
 

Уродженці Індіани
Кіноактори США
Телеактори США
Французи США
Уродженці Гері